Ойконим

 Дергайково —  деревня в Истринском районе Московской области
 Дергайково —  деревня в Сусанинском районе Костромской области